Regionalne Obserwatorium Kultury UAM – centrum badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które zajmuje się zarządzaniem w kulturze oraz studiami nad polityką kulturalną.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona UAM

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu